In 1948 werd het 43ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de toen nog Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. De competitie werd gespeeld van 11 juli tot 12 december. Botafogo werd kampioen.

Eindstand

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Car